Платеозавриды  — семейство ящеротазовых динозавров из подотряда завроподоморф. Жили в триасовом и юрском периодах на территории нынешних Южной Америки, Европы и Азии. Были одними из первых представителей подотряда, известных с верхнего триаса.

Эволюция 
Остатки платеозаврид были найдены в верхнетриасовых (норийских) слоях Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Норвегии и Гренландии. Самые ранние ископаемые остатки представителей семейства обнаружены на территории Бразилии, в отложениях, датируемых возрастом в 225,4 млн лет. Из-за своего более старшего возраста бразильские платеозавриды могут представлять собой ключевой момент в ранней эволюции и расселении платеозаврид. Однако возможные сроки появления и эволюции данной группы динозавров могут быть рассмотрены только с помощью дополнительных находок для этого семейства из Северной Америки или Африки. В настоящее время обнажения среднего норийского яруса, которые могли бы открыть новых представителей ранних завроподоморфов, редки в Африке, в то время как динозавры позднего триаса относительно хорошо известны из Северной Америки. Тем не менее, в настоящее время из триасовых  отложений данного континента описан только один вид завроподоморф — платеозаврид Issi saaneq из нория Гренландии.

Классификация 
Состав семейства весьма различается у разных систематиков. Так в 2018 году Müller с коллегами, описывая новый род Macrocollum, перенесли 2 рода (Jaklapallisaurus и Unaysaurus) из него в новое семейство Unaysauridae. Валидность Unaysauridae вызывает сомнения у некоторых современных авторов из-за недостатка материала и фрагментарной природы экземпляров.

По данным сайта Paleobiology Database, на 8 ноября 2021 года в семейство включают 7 вымерших родов:

 
 
  (или не-платеозавридный завроподоморф)
 
  (или не-платеозавридный завроподоморф)
  (или в семействе Unaysauridae)
  (или завроподоморф неясного систематичного положения)

Кладограмма 
Филогенетическое дерево платеозаврид по работе Beccari  et al (2021):

Примечания

Ссылки 
 Plateosauridae на www.palaeos.com

 
†
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем